Rayet pode se referir a:
 Georges Rayet - um astrônomo;
 Estrela Wolf-Rayet
 Rayet (Lot-et-Garonne)

Desambiguação